Rodenkirchen steht für verschiedene Orte:

 ein Kölner Stadtbezirk, siehe Köln-Rodenkirchen (Stadtbezirk)
 Rodenkirchen (Köln), Kölner Stadtteil im Stadtbezirk Rodenkirchen
 eine ehemalige Gemeinde im Kreis Köln, siehe Köln-Rodenkirchen (Stadtbezirk)
 Rodenkirchen (Stadland), Ortsteil der Gemeinde Stadland, Landkreis Wesermarsch, Niedersachsen
 Vogtei Rodenkirchen, historische Verwaltungseinheit

Rodenkirchen ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Karl Rodenkirchen (1926–2007), deutscher Grafiker, Designer, Künstler und Umweltaktivist.
 Johannes von Rodenkirchen (13.–14. Jh.), Domherr in Münster
 Norbert Rodenkirchen (* 1962), deutscher Flötist und Komponist

Siehe auch:

 Rodekirchen
 Rotenkirchen
 Rothenkirchen